Эрли (, ) — английская фамилия. Известные носители:

 Эрли, Джеймс (род. 1964) — американский мульти-платиновый продюсер, автор музыки и текстов, музыкант
 Эрли, Джубал Андерсон (1816—1894) — американский адвокат и генерал армии Конфедерации в годы американской гражданской войны.
 Эрли, Клиэнтони (род. 1991) — американский баскетболист,